Села:
 Парасковіївка — Донецька область, Бахмутський район
 Парасковіївка — Донецька область, Покровський район